Микеланджело ( — «[арх-]ангел Михаил»):
 Микеланджело (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель.
 Микеланджело — площадь во Флоренции.
 Микеланджело — бывшее художественное кафе во Флоренции.
 Микеланджело — персонаж комиксов, мультсериалов и фильмов серии «Черепашки-ниндзя».
 Микеланджело — итальянский океанский лайнер, построенный в Генуе в 1965 году для Italian Line компанией Ansaldo Shipyards.
 Michelangelo — компьютерный вирус, активированный 6 марта 1991 года.

См. также 
 Бенедетти Микеланджели, Артуро (1920—1995) — итальянский пианист.
 (3001) Микеланджело — типичный астероид главного пояса, который был открыт 24 января 1982 года.